Fogelmarck är efternamnet på flera personer:

 Emil Fogelmarck, matematiker
 Hjalmar Fogelmarck, ingenjör
 Stig Fogelmarck, docent i konsthistoria
 Wilhelm Fogelmarck, riksdagsman

Se även 

 Fogelmark